Biografia: Hans Christian Ørsted, físic i químic descobridor de l'electromagnetisme
 Unitat: Oersted (unitat) és la unitat d'inducció de camp magnètic en el sistema CGS.
 Geografia: Ørsted és una població danesa del municipi de Norddjurs